Machete puede referirse a:
 Machete, un tipo de cuchillo.
 Machete cubano.
 Machete haitiano.
 Machete hondureño.
 Pez machete, un pez perteneciente a la familia Elopidae.
 Machete, una película de Robert Rodríguez.
 Machete Kills, otra película de Robert Rodríguez.
 Machete, un sello de música urbana.